Иван Засекин:
 Засекин, Иван Иванович Сосун — русский воевода и дипломат из рода ярославских князей Засекиных.
 Засекин, Иван Никитич — окольничий.
 Засекин, Иван Фёдорович (Жировой) — воевода в Карачеве, Михайлове, Брянске, в Переяславле-Рязанском, Сургуте и Осколе.
 Двойные фамилии

 Сонцов-Засекин, Иван Андреевич — воевода Русского царства.
 Сонцов-Засекин, Иван Васильевич — русский военачальник, участник Северной войны.

 Примечания